Zosterops kaffensis, "kaffaglasögonfågel", är en fågelart i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till höglandsglasögonfågel (Zosterops poliogastrus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer i höglänta områden i västra och södra Etiopien, söder om Tanashön och väster om Omofloden. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Glasögonfåglar
Zosterops
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Etiopien